Festigny, commune française de la Marne
 Festigny, commune française de l'Yonne